Оре́нсе (исп. Orense, галис. Ourense) — топоним.

 Оренсе — крупный промышленный город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.  
 Оренсе (комарка) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.  
 Оренсе (провинция) — провинция на северо-западе Испании в составе автономного сообщества Галисия. 
 Оренсе (футбольный клуб) — испанский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Терсере, четвёртом по силе дивизионе Испании.